Asiatosuchus es un género extinto de crocodiliano grande. Se cree que fueron crocodiloideos basales. Fósiles suyos se han hallado en Rusia, Bélgica, Francia, Alemania, Mongolia y posiblemente Pakistán. Vivió desde la época del Daniense a principios del Paleoceno hasta el Lutetiano del período Eoceno. La especie tipo, A. grangeri, crecía hasta alcanzar más de 4 metro de largo, y fue descubierta en 1930 en la formación Irdin Manha en Mongolia Interior. Otra especie, A. germanicus, fue hallada en las canteras de Messel cerca de Messel, Alemania, junto a muchas otras formas de vida que habitaban los bosques subtropicales que rodeaban los lagos anóxicos durante el Eoceno.

Referencias

Enlaces externos 
 (en inglés) Paleobiology Database: Asiatosuchus

Crocodilomorfos del Paleoceno
Crocodilomorfos del Eoceno
Crocodilianos extintos
Crocodilomorfos extintos de Asia
Crocodilomorfos extintos de Europa